Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow — дев'ятий студійний альбом англійської групи T. Rex, який був випущений 1 лютого 1974 року.

Композиції 
 Venus Loon – 3:01
 Sound Pit – 2:50
 Explosive Mouth – 2:26
 Galaxy – 1:48
 Change – 2:47
 Nameless Wildness – 3:06
 Teenage Dream – 5:45
 Liquid Gang – 3:17
 Carsmile Smith & the Old One – 3:16
 You've Got to Jive to Stay Alive – Spanish Midnight – 2:35
 Interstellar Soul – 3:26
 Painless Persuasion v. the Meathawk Immaculate – 3:26
 The Avengers (Superbad) – 4:28
 The Leopards Featuring Gardenia and the Mighty Slug – 3:36

Склад 
 Марк Болан - вокал, гітара, орган
 Міккі Фінн - барабани, вокал 
 Стів Каррі - бас

Джерела 
 Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow  allmusic
 Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow last.fm

Альбоми T. Rex
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців